

Sigle 
 Indice di resa cromatica
 Insegnamento della religione cattolica
 Insufficienza renale cronica
 IRC – sistema di compenso per regate veliche 
 Intercontinental Rally Challenge – campionato automobilistico organizzato da eurosport events
 International Rally Cup – campionato italo-svizzero di rally
 International Red Cross – Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale
 International Reply Coupon – Buono di risposta internazionale
 International Rescue Committee – organizzazione internazionale per l'assistenza ai rifugiati
 Internet Relay Chat – forma di comunicazione istantanea su internet
 Italian Resuscitation Council – associazione per la diffusione in Italia delle linee guida sulla rianimazione
 Istituto di Ricerche sulla Combustione - Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) afferente al Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET) soppresso il 1 ottobre 2020. A partire da tale data, l'Istituto di Ricerche sulla Combustione è confluito, insieme ad altri due istituti del CNR, Istituto Motori (IM) e Istituto per le macchine Agricole e il Movimento Terra (IMAMOTER), nel nuovo Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) . STEMS è stato costituito con Provvedimento del Presidente del CNR, n. 172 del 25 ottobre 2019, ha sede a Napoli, con unità operative distaccate a Ferrara e Torino e afferisce anch'esso al Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET)).

Codici 
 IRC – codice vettore ICAO di Iran Aseman Airlines

Altri progetti